Алингсос () — город в Швеции, административный центр одноимённой коммуны лена Вестра-Гёталанд.

Население — 22 919 человек. Расположен на реке Севеон.

Город был основан после завершения Кальмарской войны и получил городские привилегии в 1619 году. С 20-х годов XVIII века Алингсос стал известен своей крупной мануфактурой по производству текстиля, основанной шведским промышленником Юнасом Альстрёмером.

В экономике города ранее доминировали текстильная, швейная и частично машиностроительная промышленности, однако сейчас экономика Алингсоса диверсифицировалась и значительную роль в ней стал также играть сектор сферы услуг и торговли.

В городе издаётся либеральная газета «Алингсос Тиднинг» (Alingsås Tidning), основанная ещё в 1865 году как «Алингсос Веккублад» (Alingsås Weckoblad). Её тираж составляет около 13 тысяч экземпляров.

Примечания 

Города Швеции